Capes ist der Familienname folgender Personen:

 Geoff Capes (* 1949), britischer Kugelstoßer
 Mark Andrew Capes (* 1954), britischer Politiker
 Michelle Capes (Michelle Edith Capes-Hager; * 1966), australische Hockeyspielerin